KVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kitava (Papua Nuova Guinea)